Antonio Cruz (wielrenner), een Amerikaans wielrenner
Antonio Cruz (architect), een Spaans architect van Cruz y Ortiz
Antonio Cruz (zwemmer), een Guatemalteeks zwemmer